Австрийская Бундеслига 1979/1980 () — 69-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 17 августа 1979 года и закончился 7 июня 1980 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1979/1980 на rsssf.com 
 Сезон 1979/1980 на сайте austriasoccer.at 

1979/1980
Спорт в Австрии в 1979 году
Спорт в Австрии в 1980 году
Австрия
Австрия